Spojení slov True Blue má více významů:

 True Blue (album, Tina Brooksová) – hudební album Tiny Brooksové, vydané roku 1960,
 True Blue (album, Al Cohn a Dexter Gordon) – hudební album saxofonistů Ala Cohna a Dextera Gordona, vydané roku 1976,
 True Blue (album, Madonna) – hudební album Madonny, vydané roku 1986,
 True Blue (píseň) – píseň vydaná roku 1986 na eponymním albu Madonny,
 True Blue – píseň Roda Stewarta na albu Never a Dull Moment, vydaná roku 1972,
 True Blue – folková píseň Johna Williamsona, vydaná roku 1981,
 True Blue – píseň japonské kapely Luna Sea na albu Mother, vydaná roku 1994,
 Správná modrá, v angl. originále True Blue – americký televizní seriál vysílaný v letech 1989–1991,
 True Blue – americký film Grahama a Mendeluka z roku 1989,
 True Blue – britský sportovní film režiséra  Fairfaxe z roku 1996,
 Vražda v čínské čtvrti, v angl. originále True Blue – filmové kriminální drama režiséra Cardoneho z roku 2001,
 True Blue – americký film Petera Hortona z roku 2010